Detta är en lista över rollfigurer som förekommer i Disneys tecknade serie DuckTales.

Von Anka-hushållet 
 Joakim von Anka – Världens rikaste anka och huvudperson i serien. Joakim söker ständigt nya sätt att tjäna pengar på och att inte förlora de pengar han redan har. Det enda han värdesätter högre än pengar är sin familj.
 Knattarna – Identiska trillingar, och Joakims älskade brorsöner. Vanligtvis klädda i liknande kläder som endast skiljs åt av att var och en bär en särskild färg.
 Knatte Anka – Knatte ses oftast som ledaren av knattarna. Han brukar ha en röd mössa.
 Fnatte Anka – Fnatte är den smartaste av de tre. Han brukar ha en blå mössa
 Tjatte Anka – Tjatte är förmodligen den mest kreativa tänkaren i gruppen. Han brukar ha en grön mössa.

 Fru Matilda () – hembiträde, städerska, kokerska och barnskötare i huset. Hon har ett barnbarn vid namn Anki som brukar hjälpa henne med lite sysslor. Hon är mycket snäll, men även bestämd. I avsnittet "Jungle Duck" berättar hon att hon var barnflicka åt en prins vid namn Grådrake, som hon lärde att jonglera. Hon sörjer honom efter att hans plan försvann i djungeln. I samma avsnitt möter hon honom igen.
 Anki Anka () – Fru Matildas barnbarn, som är något yngre än knattarna, men brukar leka med dem och är även medlem i Gröngölingarna. Hon har rosett och ser ut som Kicki, Pippi och Titti. Det händer att hon hamnar i knipa, till exempel blir tagen som gisslan. Var hennes föräldrar är vet ingen.
 Albert – Joakims heltidsanställde, saklige butler och chaufför.

Vänner och familj 
Följande karaktärer återkommer flera gånger i serien:
 Sigge McKvack – Pilotess, men värdelös på att landa. Sigge är godhjärtad, men en aning trögfattad.
 Oppfinnar-Jocke – Ankeborgs bofaste uppfinnare. Oppfinnar-Jocke är liksom Sigge godhjärtad, men hans uppfinningar fungerar inte alltid som de borde göra och leder oftast till trubbel.
 Kalle Anka – Ankan med den illa beryktade rösten. Kalle lämnade sina brorsöner – Knatte, Fnatte och Tjatte – i Joakims vårdnad när han ryckte in i flottan. Vid enstaka tillfällen är Kalle med i äventyren. Enligt avsnitten har han befattningen sjöman i flottan. Han medverkar endast i en handfull avsnitt under första säsongen och syns inte till någonting under hela säsong två. Kalle Anka är en av Walt Disneys mest kända karaktärer.
 Dufus – Nördig, glupsk kompis till knattarna. Dufus är en naturvän, som klär sig i Gröngölingarnas mössa varsomhelst. Förutom ett porträtt av honom, syns han inte till under säsong två. Han står Sigge väldigt nära.
 Glittriga Gullan – Joakims gamla flamma som han hälsar på i Klondike.
 Bubba – Upptäcktes i stenåldern under öppningsavsnittet till säsong två. Bubba sökte upp Joakim igen när han inte klarade av att leva i sin egen tid.
 Fossing – Bubbas husdjur – en lättskrämd triceratops, vilken har en kraftfull kropp som kan orsaka många olyckliga följder. Hon har pipig röst, talar inte så mycket. Sigge McKvack gav henne namnet Fossing då hon, av misstag, råkat stampa hårt på hans ena fot.
 Fenton Spadrig – Inhyrd av Joakim i säsong två i avsnittet Super DuckTales. Fenton fungerar som Joakims revisor tillika Ankeborgs beskyddare när han är Gizmokvack.
 Madame Spadrig – Fentons mamma. Hon bor tillsammans med Fenton i en förfallen husvagn och tillbringar den mesta tiden åt att se på såpoperor i TV iförd morgonrock och papiljotter. Hennes förnamn är okänt.
 Gandra Dee – Fentons flickvän, som är ovetande om hans alter ego. Hennes namn är ett skämtsamt spratt på filmstjärnan Sandra Dee. Gandra syns bara i några få avsnitt av säsong 2. Hon jobbar på den bönfabrik som han själv slutade på. Hon har under vissa tillfällen misstänkt att Fenton har varit otrogen och har även råkat ut som gisslan bland stadens skurkar. Med tanke på att serien gjordes under 1980-talet så fick Gandra ha en tidstypisk frisyr. Hennes svenskspråkiga röst dubbades av Monica Forsberg.
 Amiral Grimitz – Kalles överordnade officer i flottan. Amiral Grimitz har det tufft med att be Kalle skrubba däck. Hans namn är en parodi på Amiral Chester Nimitz. Liksom Kalle, syns han inte till i säsong två.
 Webra Walters – Mallig reporter, i hög grad baserad på Barbara Walters.
 Semester Van Honk – Bakgrundskaraktär som klär sig som turist, men som snarare är reseledare.
 Quacky McSlant - En annan bakgrundskaraktär utan några repliker. Quacky bär alltid en tröja med ett Q.

 Robotica - En robot framställd av Oppfinnar-Jocke, hon byggdes för att avlasta fru Matilda med hushållssysslor, men med för mycket känslor inprogrammerade blir hon förälskad i Gizmokvack.

Skurkar 
 Guld-Ivar Flinthjärta – Joakims rival, kommer från Sydafrika. Han är Joakims huvudmotståndare, då han är världens näst rikaste anka. Guld-Ivar Flinthjärta planerar oftast nya sätt att tjäna pengar, eller se till så Joakim förlorar pengar.
 Björnligan – Stor hundfamilj (svensk översättning blir det björnfamilj), som konstant försöker råna banker eller Joakims Pengabinge. I ett avsnitt påstår Fenton sig vara Bermuda Beagle, men Mamma Buse hittar ett fotografi och upptäcker att det inte finns någon Bermuda. Bankjob, Babyface och Bebop pratar inte i säsong två.
 Mamma Buse – Mamman till gänget. Hon har mer erfarenhet än sina pojkar och skyller alltid på dem ifall något skulle gå snett.
 Big-Bäng Buse – Liten buse med massor av kunskap.
 Kräng Buse – Knäppskalle i ligan som alltid är hungrig.
 Däng Buse – Vanligtvis respresenterar han gruppens muskelstyrka.
 Baggy Buse – Fånig och trög buse som klär sig i säckiga kläder.
 Megabyte Buse - Björnligans högskolegeni. Han gör en viktig roll i Super DuckTales, sen syns han inte mer.
 Bankjob Buse – Stor och kraftig buse som sköter ruljangsen när Bigtime eller Mamma inte är i närheten.
 Babyface Buse – Liten och slätrakad, i ansikte och klädsel påminner han mycket om ett barn. Han har en propeller i sin keps.
 Bebop/Bugle Buse – Lång och skranglig buse med en passion för musik.
 Beagle Brats är en yngre version av Björnligan. De är varken söner eller brorsöner till Björnligan.
 Magica de Hex – En mäktig häxa som hela tiden är på jakt efter Joakims turkrona så hon kan ta över världen.
 Poe de Hex – Magicas trogna bror. Poe blev på något sätt förtrollad till en korp, och kan inte trollas tillbaka av sedvanlig magi.
 Dijon förekom både i DuckTales, samt biofilmen Farbror Joakim och Knattarna i jakten på den försvunna lampan. Han är en arabisk ficktjuv som förekom i de sista avsnitten och fick även en mycket större roll i långfilmen. På svenska dubbades hans röst av Anders Öjebo med en arabisksvensk dialekt.
 Svarte Petter – En klassisk Disney-skurk. Svarte-Petter gjorde några ovanliga framträdanden i den första säsongen. Det finns ett mångfald av Svarte-Pettrar, de alla har olika uppfattningar/upplevelser av Joakim, och därför att minst två av dem var från olika tidsepoker.
 Spökplumpen – Svartklädd mästerbrottsling som ursprungligen skapades för Musse Piggs serier. Han dyker endast upp i avsnittet All Ducks on Deck. Han kallas dock för "Bläckplumpen" i den svenska dubbningen.
 El Capitan – Syns i de första fem avsnitten. Det ges några indirekta fakta om honom att han är 400 år gammal spansk galeon-kapten, som hålls vid liv enbart av guldfeber.  Dessutom är han ännu girigare än Joakim von Anka och Guld-Ivar Flinthjärta någonsin kan bli. Hans regelbundna ord är "guld". I sista scenen gräver han genom tonvis av hårdnad lava för att få fatt i gyllene skivor, vilket förmodligen tar honom ytterligare 400 år!

Referenser 
 Delar av denna artikel är översatt från engelska Wikipedia om Figurer i DuckTales

Noter 

 Lista
Fiktiva antropomorfa figurer
Listor över rollfigurer